Folgend die Ergebnisse des Wettbewerbs der Herrenmannschaften bei den Asienspielen 1962 im Badminton. Für die Vorrunde waren neben den unten gelisteten Teams noch Sarawak (gegen Singapur) und Südkorea (gegen Malaya) gemeldet, beide Teams starteten jedoch nicht. Im Finale der Gastgeber aus Indonesien gegen Thailand brach Thailand die Partie im ersten Spiel ab, da die indonesischen (!) Schiedsrichter das Heimteam bevorteilten. Thailand zog seine Sportler auch von allen weiteren Badmintonwettbewerben der Spiele zurück. Der Wettbewerb fand vom 24. August bis zum 27. August 1962 statt.

Ergebnisse

Referenzen 
 Annual Handbook of the International Badminton Federation, London, 28. Auflage 1970, S. 325

1962
Badminton 1962
Badmintonwettbewerb in Jakarta
Badminton, Herrenmannschaft